Сан Хуан де лос Орниљос има више значења:

 Сан Хуан де лос Орниљос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хуан де лос Орниљос, Сан Хуан дел Р. (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику